

Geografia

Dania 
 Shannon – wyspa

Irlandia 
 Shannon – rzeka w Irlandii
 Shannon Cave – jaskinia pod rzeką Shannon
 Shannon Pot – źródło rzeki Shannon
 Shannon – miasto w hrabstwie Clare
 Port lotniczy Shannon – międzynarodowy port lotniczy w południowo-zachodniej Irlandii.

Nowa Zelandia 
 Shannon – miasto

Kanada 
 Shannon – miejscowość w Quebec
 Shannon Falls – wodospad

Stany Zjednoczone

Miejscowości 
 Shannon – jednostka osadnicza w stanie Georgia, w hrabstwie Floyd
 Shannon – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Carroll
 Shannon – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Lee
 Shannon – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson

Gminy 
 Shannon (ang. Shannon Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Atchison
 Shannon (ang. Shannon Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pottawatomie
 Shannon (ang. Shannon Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson

Hrabstwa 
 hrabstwo Shannon (ang. Shannon County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Shannon (ang. Shannon County) – w stanie Dakota Południowa

Rozrywka 
 Shannon – polska grupa muzyczna
 Shannon (ur. 1958) – amerykańska piosenkarka
 Ryczące Shannon

Osoby 
 o nazwisku Shannon:
 Claude E. Shannon (1916-2001) – informatyk i matematyk amerykański
 Del Shannon (1934-1990) – amerykański muzyk rockowy
 Michael Shannon (ur. 1974) – aktor amerykański
 Molly Shannon (ur. 1964) – aktorka amerykańska
 o imieniu Shannon:
 Shannon Curfman – amerykańska wokalistka
 Shannen Doherty (ur. 1971) – aktorka amerykańska
 Shannon Elizabeth (ur. 1973) – amerykańska aktorka i modelka
 Shannon Lee (ur. 1969) – amerykańska aktorka, córka Bruce'a Lee
 Shannon Lucid (ur. 1943) – biochemik, amerykańska astronautka
 Shannon Tweed (ur. 1957) – kanadyjska aktorka
 Shannyn Sossamon (ur. 1978) – amerykańska aktorka
 Shannon Rutherford – postać fikcyjna, bohaterka serialu Lost-Zagubieni
 Shannon Leto (ur. 1970) – perkusista zespołu 30 Seconds to Mars

Sport 
 Shannon – zespół i konstruktor Formuły 1
 Shannon – zespół wyścigowy i właściciel Forti w Formule 1